

Топсфілд — місто, штат Мен
 Топсфілд — місто, штат Массачусетс
 Топсфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс